Bernstein hace referencia a varios artículos:

Personas
 Arturo Bernstein (1882–1935), conocido como El Alemán, músico de tango.
 Basil Bernstein, sociólogo y lingüista británico.
 Carl Bernstein, periodista estadounidense que, con Bob Woodward, descubrió el escándalo del Watergate.
 Charles Bernstein (poeta), estadounidense.
 Charles Bernstein (compositor), estadounidense, de música de cine.
 Eduard Bernstein, político y teórico socialista alemán.
 Elmer Bernstein, compositor estadounidense de música de cine.
 Felix Bernstein, matemático alemán, autor del teorema de Cantor-Bernstein.
 Leonard Bernstein, compositor y director de orquesta estadounidense.
 Michèle Bernstein, escritora francesa y cofundadora de la Internacional Situacionista.
 Ossip Bernstein, ajedrecista ruso.

Autores de nombres científicos 
 Bernstein - Heinrich Agathon Bernstein 1822-1865.
 T.Bernstein - Tamara Bernstein.

Bornstein
Neudorf-Bornstein, municipio alemán;
Jonathan Bornstein, futbolista;